Томас Мюррей: Мюррей, Том (1874—1935) — американский киноактер.
 Мюррей, Томас (1877—1944) — шотландский и британский кёрлингист.
 Мюррей, Томас (род. 1994) — новозеландский гребец.